Чемпиона́т Латви́йской ССР по футбо́лу 1963 го́да () — 19-й розыгрыш чемпионата Латвийской ССР по футболу.

Турнирная таблица

Ссылки 
 RSSSF

1963
1963 год в Латвии
Футбол в СССР в 1963 году